Denée (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Anhée
 Denée (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk